Черни́гин — фамилия. Известные носители:
 Чернигин, Александр Николаевич (1937—2016) — заслуженный тренер СССР.
 Чернигин, Егор Васильевич (1896—1976) — полный кавалер Ордена Славы.